Барио де ла Асунсион има више значења:

 Барио де ла Асунсион (Метепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Барио де ла Асунсион, Румбо а Чикуити (Санта Катарина Лачатао), насеље у савезној држави Оахака у Мексику